Вадим Кондратьев:
 Кондратьев, Вадим Ильич (род. 1935) — советский и российский учёный-акустик, профессор, лауреат Государственной премии РФ, директор НИИ прикладной акустики (1994—2005).
 Кондратьев, Вадим Михайлович (1937—1999) — советский и российский учёный в области строительной механики.
 Кондратьев, Вадим Петрович (1942—2021) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр.